

Toponyme
 Chauvirey-le-Châtel, commune française de la Haute-Saône
 Chauvirey-le-Vieil, commune française de la Haute-Saône
 Chauvirey-le-Châtel-et-Chauvirey-le-Vieil, ancienne commune française de la Haute-Saône, issue de la fusion des deux précédentes de 1808 à 1845

Patronyme
 Marie-Antoine-Alphonse Du Bouvot de Chauvirey, historien français

Homonymie de toponyme